Buddenburg steht für
 Freytag von Loringhoven, Beiname des Adelsgeschlechts
 Haus Buddenburg, ehemaliges Schloss in Nordrhein-Westfalen